Les ducs d'Épernon sont les titulaires du duché d'Épernon octroyé par Henri III en 1581.

Chronologie 
 Duc de 1581 à 1642 : Jean-Louis de Nogaret de La Valette d'Épernon (1554-1642) ;
 De 1642 à 1661 : Bernard de Nogaret de La Valette d'Épernon (1592-1661), son fils.

Voir aussi

Articles connexes 
 Château de Cadillac
 Château de Villebois-Lavalette

Duc d'Épernon
Liste de ducs français
Famille de Nogaret de La Valette